Крис Еверт је освојила турнир. У финалу је победила Ивон Гулагонг Коли резултатом 5:7, 6:4, 6:2.

Носиоци 

  Крис Еверт (победница)
  Вирџинија Вејд (полуфинале)
  Мартина Навратилова (полуфинале)
  Ивон Коли (финале)
  Маргарет Корт (четвртфинале)
  Олга Морозова (друго коло)
  Франсоаз Дир (друго коло)
  Џули Хелдман (друго коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту itftennis.com 

Отворено првенство САД у тенису 1975.
Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису — жене појединачно